Gilroy bezeichnet:

 Gilroy, eine Stadt in Kalifornien 

Gilroy ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Michael Gilroy (* 1956), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Dan Gilroy (Musiker), US-amerikanischer Musiker der Band Breakfast Club
 Dan Gilroy (* 1959), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Frank D. Gilroy (1925–2015), US-amerikanischer Autor und Filmregisseur
 Freddie Gilroy (1936–2016), britischer Boxer
 John Gilroy (* 1959), US-amerikanischer Filmeditor
 Matt Gilroy (* 1984), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Norman Thomas Gilroy (1896–1977), Erzbischof von Sydney
 Paul Gilroy (* 1956), britischer Soziologe
 Thomas Francis Gilroy (1840–1911), US-amerikanischer Politiker
 Tony Gilroy (* 1956), US-amerikanischer Drehbuchautor